Niemcy:
 Merkendorf – dzielnica Zeulenroda-Triebes
 Merkendorf – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ansbach